Brownie puede hacer referencia a:

Brownie, bizcocho dulce.
 Brownie (mitología), criatura mitológica de Inglaterra y Escocia.
 Brownie (cámara), línea de cámaras de Kodak.
 Brownie (perro), perro de la familia del presidente de Chile Gabriel Boric.